Atija () ist der Name mehrerer geographischer Einheiten in Bulgarien:

 Atija (Bucht)
 Atija (Dorf)
 Atija (Halbinsel)

Weitere Bedeutungen:
 ein 1941 in Bulgarien gebautes Frachtschiff, siehe Rila (Schiff, 1941)